Torricella, een gemeente in de Italiaanse provincie Tarente (regio Apulië) 
 Torricella Peligna, een gemeente in de Italiaanse provincie Chieti (regio Abruzzen) 
 Torricella del Pizzo, een gemeente in de Italiaanse provincie Cremona (regio Lombardije)
 Torricella in Sabina, een gemeente in de Italiaanse provincie Rieti (regio Latium)
 Torricella Sicura, een gemeente in de Italiaanse provincie Teramo (regio Abruzzen) 
 Torricella-Taverne, een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Ticino, die deel uitmaakt van het district Lugano
 Torricella Verzate, een gemeente in de Italiaanse provincie Pavia (regio Lombardije)